Рыбино — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 36 км на юго-юго-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Входит в состав Малотавринского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 57 человек.

Примечания

Ссылки 
 Рыбино//WikiMapia
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Рыбино
 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа